A 36.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 4 de maio a 9 de maio de 1982 com um percurso de 820,8 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Meyrin, e final em Neuchâtel.

 
O vencedor foi o norueguês Jostein Wilmann, cobrindo a prova a uma velocidade média de 38 km/h.

Etapas

Classificações 
 
Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats
 

1982
1982 na Suíça
1982 no ciclismo